Movilă ist der Name folgender Personen:

 Alexandru Movilă, von 1615 bis 1616 Fürst der Moldau
 Constantin Movilă (* ca. 1594), von 1607 bis 1611 Fürst der Moldau
 Lică Movilă (* 1961), rumänischer Fußballspieler
 Mihail Movilă, 1607 Fürst der Moldau